Op de 52e vrouweneditie van het Australian Open in december 1977 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 19 tot en met 31 december 1977.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Dianne Fromholtz en Helen Gourlay had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Gourlay was intussen gehuwd, en speelde onder de naam Cawley samen met Evonne Cawley, geboren Goolagong. De gelijke achternaam, plus de gewoonte van toentertijd om gehuwde speelsters aan te duiden met de volledige naam van hun man – in dit geval "Mrs Roger Cawley" (Evonne Goolagong) en "Mrs Richard Cawley" (Helen Gourlay) – was goed voor veel vergissingen.

Het Cawley-duo (geen familie) was als eerste geplaatst, en bereikte de finale. Ook het tweede reekshoofd, Mona Guerrant en Kerry Reid, bereikte de eindstrijd. Wegens aanhoudende regen werd die evenwel niet gespeeld. De eer werd gedeeld door de twee koppels.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1977